Cayo o Gayo Popilio Lenas puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Popilio Lenas.— Dos veces cónsul en los años 172 y 158 a. C.
 Cayo Popilio Lenas (asesino de Cicerón).— Uno de los asesinos de Cicerón.
 Cayo Popilio Lenas (pretor).— Pretor en el año 133 a. C.
 Cayo Popilio Lenas (tribuno militar).— Tribuno militar en el año 72 a. C.